Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. bis 31. Oktober 2004 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Guillermo Coria, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Final gewann Jiří Novák gegen David Nalbandian aus Argentinien in fünf Sätzen. Für Novák war es im laufenden Jahr bereits der zweite Turniersieg, nachdem er das Turnier in Tokio im Oktober hatte gewinnen können. Insgesamt war es sein siebter Sieg auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor die Titelverteidiger, sie schieden jedoch im Halbfinal aus. Die Brüder Bob und Mike Bryan gewannen den Final in zwei Sätzen gegen Lucas Arnold Ker und Mariano Hood. Für die Bryan-Brüder war es nach 2002 bereits der zweite Titel in Basel. Im laufenden Jahr war dies bereits der sechste Doppel-Titel für die beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 965'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 989'750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 24 kB)

Tennisturnier in Münchenstein
ATP Tour 2004